een haven waar steenkoop wordt overgeslagen
Kolenhaven (Delft)
Kolenhaven (Lummen)